Чіп — рід риб родини окуневих.
 Чіп — діалектна назва кілочка на стіні для підвішування чого-небудь.
 Чіп — діалектна назва шипа, цапфи, кінцевої частини вала, якою він спирається на вальницю.
 Чіп — дерев'яна пробка конусоподібної форми для закупорювання отвору в бочці або іншій посудині.
 Чіп — у будівництві  — шип у брусі для з'єднання з іншим брусом.
 «Чіп» — новела з кіноальманаха «Ральфе, здрастуй!» (1975, т/ф).
 Чіп — бурундук з анімаційного телесеріалу «Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички».

Див. також 
 Чип
 Чоп (значення)

Джерела